Christopher Antwi-Adjei – calciatore ghanese
 Dennis Antwi – calciatore ghanese
 Emmanuel Antwi – calciatore ghanese
 Martin Owusu-Antwi – velocista ghanese
 Rodney Antwi – calciatore olandese
 Sean Safo-Antwi – velocista britannico naturalizzato ghanese